Никола́й Ю́дин: Юдин, Николай Леонидович (1899—1986) — советский актёр театра и кино.
 Юдин, Николай Лукьянович (1924—1945) — Герой Советского Союза.
 Юдин, Николай Николаевич (1911—1993) — Герой Советского Союза.
 Юдин, Николай Павлович (1938—2014) — российский политик, глава администрации Орловской области.
 Юдин, Николай Прокофьевич (1932—2006) — советский и российский физик.